Гриммингер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гриммингер, Адольф — немецкий поэт, оперный певец и скульптор.
 Гриммингер, Якоб — нацистский военный и политический деятель, штандартенфюрер-СС.

Примечания